Bruce Robertson – canottiere canadese
 Bruce Robertson – nuotatore canadese
 Bruce Robertson – rugbista neozelandese
 Bruce Robertson – protagonista del romanzo Il Lercio di Irvine Welsh